9-й выпуск Тура Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Норвегии. Гонка прошла с 28 мая по 2 июня 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал норвежский велогонщик Александр Кристофф из .

Участники 
Участие в гонке приняли 21 команда: 11 команд категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных и 3 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 124 гонщика. До финиша доехали 88 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 6 этапов общей протяжённостью 1081,3 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Норвегии 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2019 году
Май 2019 года
Июнь 2019 года